Château de Verneuil peut désigner plusieurs châteaux situés en France :

 Château de Verneuil, un château du  situé à Moussy-Verneuil dans l'Aisne
 Château de Verneuil, un château du  situé à Verneuil-en-Bourbonnais dans l'Allier
 Château de Verneuil, un château médiéval qui se trouvait à Verneuil-sur-Avre dans l'Eure, anéanti suivant le siège de Verneuil de 1173
 Château de Verneuil, un château du  situé à Verneuil-sur-Indre dans l'Indre-et-Loire
 Château de Verneuil, un château fort du  situé à Verneuil dans la Nièvre
 Châteu de Verneuil, un château du  en ruines situé à Verneuil-en-Halatte dans l'Oise, anciennement le siège du marquisat de Verneuil
 Château de Verneuil, situé dans la commune de Charnay-lès-Mâcon en Saône-et-Loire
 Château de Verneuil, un château du  situé à Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines